Flying H Airport ist der Name folgender Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Flying H Airport (Oklahoma)
 Flying H Airport (Pennsylvania)
 Flying h Airport (Wisconsin)

Siehe auch:
 Flying H Ranch Airport